Donaciella  — подрод  из подсемейства  рода радужниц.

Систематика 
Некоторые виды:
 Donacia cinerea Herbst, 1784 
 Donacia clavipes Fabricius, 1793 
 Donacia microcephala (Daniel & Daniel, 1904) 
 Donacia nagaokana Hayashi, 1998 
 Donacia pubicollis (Suffrian, 1872) 
 Donacia tomentosa Ahrens, 1819

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Donaciella Reitter, 1920 

Радужницы